Дениза Эстебан (, 26 марта 1925, Реймс — 19 сентября 1986, Нант) — французская художница, книжный иллюстратор.

Биография и творчество 
Училась живописи в Париже, развивала традиции фигуративного искусства (Коро, Дега). В 1964 вышла замуж за поэта Клода Эстебана. Известна пейзажами Вандеи и Прованса, иллюстрациями к книгам французских поэтов, со многими из которых дружила (Гильвик, Армель Герн, Ив Бонфуа, Филипп Жакоте, Роже Мюнье, Жан Фоллен и др.).

Скончалась в результате дорожной катастрофы.

Литература 
 Bonnefoy Y. Une peinture métaphysique: Denise Estéban. Paris: Impr. Fequet et Baudier, 1973
 Robault Y. Denise Esteban. Paris: Desquand, 1974
 Munier R. Furtive Présence, essai sur la peinture de Denise Esteban. Paris: Solaire, 1983

Ссылки 

Художники Франции
Родившиеся в Реймсе
Умершие в Нанте